Greenwich (Londen), een wijk in Londen
Royal Borough of Greenwich, een van de boroughs van Groot-Londen
Greenwich (Connecticut), een stad in de Amerikaanse staat Connecticut
Greenwich (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
Greenwich Village, een wijk in New York
Greenwitch, een dorp uit de Harry Potter-boekenserie
Greenwich (toneel), een toneelstuk van Walter van den Broeck